Ла-Пас () — муниципалитет в Мексике, штат Южная Нижняя Калифорния, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название La Paz в переводе с испанского языка — мир.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 20,9 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Ла-Виктория, находится на высоте 1234 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами Южной Нижней Калифорнии: на севере с Комонду, на юге с Лос-Кабосом, а также омывается водами: Калифорнийского залива на востоке, и Тихого океана на западе.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 1 января 1972 года, после утверждения Конгрессом штата создания первых трёх муниципалитетов, в его состав входит 1018 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 8 %;
 промышленность и строительство — 19,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 69,4 %;
 безработные — 3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,4 %;
 водоснабжение: 90,7 %;
 водоотведение: 98,3 %.

Источники

См. также 
 Муниципалитеты Южной Нижней Калифорнии
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Южной Нижней Калифорнии